Метар може да се односи на:
 Метар, СИ јединица за дужину;
 Метар у секунди;
 Квадратни метар;
 Квадратни метар у секунди;
 Кубни метар;
 Кубни метар у секунди;
 Метар, врста алатке;
 Музички метар или метрика;
 МЕТАР, облик кодираног метеоролошког извештаја.

es:Metro (desambiguación)
zh:Metro